Не́над Е́стрович (; 9 мая 1976, Обреновац, СФРЮ) — сербский футболист, выступавший на позиции нападающего.

Клубная карьера 
Свою футбольную карьеру начал в клубе из своего родного города «Раднички», за который выступал на протяжении трёх сезонов. В 1994 году пошёл на повышение в белградский ОФК. Отыграв три сезона за ОФК и показывая хорошую результативность, Ненад уехал во Францию, где выступал за «Бастию» и «Мец». В 2000 году переехал в соседнюю Бельгию, где выступал за «Мускрон» и «Андерлехт». В составе «Андерлехта» Естрович стал чемпионом Бельгии в сезоне 2003/04 и завоевал титул лучшего бомбардира в 2005 году. С 2006 по 2007 год Ненад играл за клубы из ОАЭ «Аль-Айн» и «Аль-Наср». В 2007 году вернулся на родину, в Сербию, где отыграл один сезон за «Црвену Звезду». Стал лучшим бомбардиром сезона 2007/08 и завоевал серебряные медали сербского чемпионата. В 2008 году играл в Турции за «Коджаэлиспор». Завершил спортивную карьеру весной 2009 года, выступая за «Мец».

Клубная статистика

Международная карьера 
В сборной Сербии и Черногории дебютировал 30 апреля 2003 года в матче против Германии. Первый гол забил 3 июня 2003 года в матче против Англии.

Итого: 12 матчей / 5 голов; 2 победы, 5 ничьих, 5 поражений.

(откорректировано по состоянию на 17 августа 2005)

Достижения 
 «Андерлехт»
 Чемпион Бельгии (1): 2003/04

 «Црвена Звезда»
 Серебряный призёр чемпионата Сербии (1): 2007/08

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на сайте сборной Сербии
 

Футболисты Сербии
Футболисты Сербии и Черногории
Игроки сборной Сербии и Черногории по футболу
Игроки ФК «Раднички» Обреновац
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Бастия»
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Мускрон»
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Аль-Айн»
Игроки ФК «Аль-Наср» Дубай
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Коджаэлиспор»